Гран-при Швейцарии 1953 года — восьмой этап чемпионата мира среди гонщиков сезона 1953 года. Гонки прошли 23 августа на трассе "Бремгартен".

Гонка 

|}

 Последняя победа, подиум, очковый финиш и финиш в гонке — Альберто Аскари.

 Обмен автомобилями
 Автомобиль №32: Фанхио (12 кругов) потом Бонетто (52 кругов). Они разделили очки за четвёртое место.
 Автомобиль №30: Бонетто (12 кругов) потом Фанхио (17 кругов)

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Швейцарии